CP poate fi:
 CP, prescurtat de la Cal Putere
 CP, prescurtare de la căsuță poștală
 Caminhos de Ferro Portugueses este o societate feroviară de transport călători din Portugalia

Legături externe 

„CP” pe abrevierile.ro